Novohrad může být:
 Novohrad (region) – region na Slovensku
 Novohrad (obec) – obec v Maďarsku
 Novohrad-Volynskyj – město na Ukrajině